Вайрика () — город на севере штата Калифорния (США). Административный центр округа Сискию. В 2010 году в городе проживали  человек.

По данным Бюро переписи населения США Вайрика имеет площадь 26,05 квадратных километров.

Вайрика была основана вблизи ущелья Блэк-Галч в 1851 году, после того как там было найдено золото. Город был назван от индейского слова, которое означает «Северная гора». Он был инкорпорирован в 1857 году.

Население 

По данным переписи 2010 года население Вайрики составляло  человека (из них 47,2 % мужчин и 52,8 % женщин), в городе было  домашних хозяйств и  семей. Расовый состав: белые — 83,6 %, коренные американцы — 6,3 % афроамериканцы — 0,7 %, азиаты — 1,2 % и представители двух и более рас — 5,8 %. 9,7 % населения города — латиноамериканцы (7,9 % мексиканцев).

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 24,1 % — жители младше 18 лет, 3,7 % — между 18 и 21 годами, 53,0 % — от 21 до 65 лет и 19,2 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 41,7 года. На каждые 100 женщин в Вайрике приходилось 89,5 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 84,5 мужчин сопоставимого возраста.

Из  домашних хозяйств 58,0 % представляли собой семьи: 39,4 % совместно проживающих супружеских пар (13,3 % с детьми младше 18 лет); 13,9 % — женщины, проживающие без мужей и 4,7 % — мужчины, проживающие без жён. 42,0 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,27 человека, а средний размер семьи — 2,92 человека. В одиночестве проживали 35,4 % населения, 18,7 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2017 году из  человек старше 16 лет имели работу . При этом мужчины имели медианный доход в  долларов США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. В 2016 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $ в год. 22,8 % от всего числа семей в Вайрике и 27,5 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания

Ссылки 
 

Города Калифорнии
Окружные центры Калифорнии
Населённые пункты округа Сискию